Парламентские выборы в Сингапуре прошли 12 июля 2020 года.
На них победила Партия народного действия. Второе место получила Рабочая партия.

Избирательная система
Сингапур разделен на несколько многомандатных (6 4-мандатных и 11 5-мандатных) и 14 одномандатных округов. В каждом из этих округов  партии выставляют своих кандидатов.

Народное действие выставило списки кандидатов во всех округах.

Оппозиционные партии выставили кандидатов не во всех округах.

Результаты

 Партия народного  действия 1 524 781 голосов (победила в большинстве округов) -83 места
 Рабочая партия 279 245 голосов (победила в 1 одномандатном, 1 четырехмандатном, 1 пятимандатном округах)-10 мест
 Прогрессивный Сингапур 253 459 голосов (получила допместа от оппозиции)- 2 места
 Сингапурская демократическая партия 110 827 голосов
 Партия национальной солидарности 93 546 голосов
 Народный голос 59 060 голосов
 Партия реформ	54 505	голосов
 Народная партия	37 869	голосов

Примечания

Выборы в Сингапуре
Сингапур
2020 год в Сингапуре